Četvrta hrvatska vaterpolska liga se igrala iznimno za 1997. godinu (radi kratkog uvođenja jedinstvene Druge lige) te je predstavljala četvrti razred hrvatskog vaterpolo prvenstva. Igrana je na splitskom području.

Ljestvica

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1996./97.
 2. HVL 1997.
 3. HVL 1997.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1997 IV